

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Myszkowice – przysiółek wsi Skoroszowice w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin
 Myszkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów
 Myszkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Bobrowniki

Inne 
 Myszkowice – wieś na Ukrainie, w obw. tarnopolskim, w rej. tarnopolskim